Il singolare del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Nathalie Tauziat 6–2, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Nathalie Tauziat (finale)
 Assente
 Lori McNeil (quarti di finale)

 Julie Halard (primo turno)
 Amy Frazier (semifinali)
 Barbara Rittner (primo turno)
 Pam Shriver (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1992